Andrew  Greene, dit Andy Greene, né le  à Trenton au Michigan aux États-Unis, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Greene dispute 4 saisons (2002-2006) avec les Redhawks de Miami dans la NCAA. En 2006, il signe son premier contrat en tant que joueur autonome non repêché dans la LNH avec les Devils du New Jersey. Après le camp d'entraînement des Devils en 2006, il est assigné au club-école de l'équipe, les Devils de Lowell. 

Le , il obtient un nouveau de contrat de 4 ans pour un total de 14 M$ avec les Devils.

Le , Greene signe une prolongation de contrat de 5 ans et d'une valeur de 25 M$ avec le New Jersey. 

Avant le début de la saison 2015-2016, il est nommé capitaine des Devils et succède à Bryce Salvador qui est à la retraite. 

Le , il est échangé aux Islanders de New York en retour du défenseur David Quenneville et d'un choix de  tour en 2021.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|- 
| 2000-2001|| Ambassadors de Compuware || NAHL|| 54|| 7|| 24|| 31|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Ambassadors de Compuware || NAHL || 53|| 16|| 29|| 45|| 88|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Redhawks de Miami || NCAA|| 41|| 4|| 19|| 23|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Redhawks de Miami || NCAA|| 41|| 7|| 19|| 26|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2004-2005|| Redhawks de Miami || NCAA|| 38|| 7|| 27|| 34|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Redhawks de Miami || NCAA|| 39|| 9|| 22|| 31|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2006-2007|| Devils de Lowell|| LAH || 52|| 5|| 16|| 21|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Devils du New Jersey|| LNH|| 23|| 1|| 5|| 6|| 6|| 11|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2007-2008|| Devils du New Jersey|| LNH|| 59|| 2|| 8|| 10|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Devils du New Jersey|| LNH|| 49|| 2|| 7|| 9|| 22|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|- 
| 2009-2010|| Devils du New Jersey|| LNH|| 78|| 6|| 31|| 37|| 14|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6 
|-
| 2010-2011|| Devils du New Jersey|| LNH|| 82|| 4|| 19|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Devils du New Jersey|| LNH|| 56|| 1|| 15|| 16|| 16|| 24|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2012-2013|| Devils du New Jersey|| LNH|| 48|| 4|| 12|| 16|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Devils du New Jersey || LNH || 82|| 8|| 24|| 32|| 32||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 82 || 3 || 19 || 22 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 82 || 4 || 9 || 13 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 66 || 4 || 9 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 81 || 3 || 10 || 13 || 21 || 5 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 82 || 5 ||  20 || 25 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH || 53 || 2 ||  9 || 11 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York || LNH || 10 || 0 || 3 || 3 || 2 || 21 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 55 || 1 || 4 || 5 || 6 || 19 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH || 69 || 2 || 8 || 10 || 10 || - || - || - || - || -

|  || 52 || 212 || 264 || 277 || 90 || 5 || 9 || 14 || 42

Au niveau international 

|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || align="left"|

Références 

Naissance en octobre 1982
Naissance à Trenton (Michigan)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Islanders de New York
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché